Националният отбор по футбол () представлява Полша в международните футболни срещи. Контролира се от Полската футболна асоциация (PZPN).

История 
Полската футболна асоциация () е основана на срещи, проведени на 20 и 21 декември 1919 г. във Варшава, 12 месеца след като Полша получава независимост след Първата световна война . Футболната асоциация е най-старата спортна организация в страната, а първият президент е Едвард Цетнаровски  със седалище на асоциацията в Краков. Полша изиграва първия си международен мач на 18 декември 1921 г. срещу Унгария в Будапеща,  където е победена с 0:1. 

Първата си победа поляците печелят на 28 май 1922 г. в приятелски мач на стадиона в Стокхолм над Швеция с 2:1, а историческият първи гол е дело на Йозеф Клоц от дузпа. На 20 април 1923 г. PZPN става член на ФИФА по време на конгреса на организацията в Женева. 

През май 1924 г. полският национален отбор дебютира на световно събитие - Летните олимпийски игри. В Париж поляците изиграват един мач, който загубват от Унгария с 0:5. През октомври 1933 г. бяло-червените участват за първи път в квалификациите за световно първенство, в които се играят срещу Чехословакия. В първата среща на варшавския стadиoн WP гостите се оказват по-добри, побеждавайки с 2:1. Голът за Полша отбеляза Хенрик Мартина от дузпа. Полското министерство на външните работи забранява на полските играчи да отидат в Прага за реванша.

Полша е участвала в 8 световни първенства по футбол, като дебютира през 1938 г. във Франция. През 1974 и 1982 г. Полша печели бронзовите медали, заемайки 3-то място, което е и най-големият успех за страната на световни първенства. 

През 2008 г. Полша дебютира и в европейско първенство по футбол, като губи от Германия и Хърватия и печели първата си точка в мача срещу съдомакина Австрия.

На олимпийски игри Полша завоюва златните медали в Мюнхен през 1972 г. и сребърни медали през 1976 и 1992 г.

Международни турнири

Световно първенство

Европейско първенство

Почетно класиране 
 До 4 декември 2022 г.

Участници

Голмайстори

Известни играчи

Отличия 
 Световно първенство по футбол
  Бронзови медали: 1974, 1982
 Oлимпийски игри
  Златни медали: 1972 
  Сребърни медали: 1976, 1992*

*От 1992 г. олимпийският отбор трябва да се състои от играчи под 23 години плюс трима по-възрастни и не се идентифицира напълно с националния отбор и с младежкия отбор до 23 години. Полският отбор е съставен от 20 футболисти с треньор Януш Вуйчик, от които трима не са играли в националния отбор.

Треньори 
 До 26 ноември 2022 г.

България – Полша

Външни препратки 
 
  Полска футболна асоциация (PZPN) – официален сайт
 Емблема на PZPN
  Бяло-червените

Източници